Михаил Иванович (князь вяземский) (XIV век)
 Воротынский, Михаил Иванович (XVI век)